Encyklopedia PWN (internetowa)
 Encyklopedia popularna PWN
 Wielka encyklopedia PWN
 Wielka encyklopedia powszechna PWN

Zobacz też 
 Polskie encyklopedie